Boleslaw Sobocinski, logicien polonais ;
 Piotr Sobociński (1958–2001), directeur de la photographie polonais ; 
 Remigiusz Sobociński (1974-), joueur polonais de football ;
 Witold Sobociński (1929-2018), directeur de la photographie polonais.